Марио Моничелли (,  — ) — итальянский комедиограф и кинорежиссёр.

Биография 
Долгие годы сотрудничал с режиссёром Стено, с которым снял комедии с Тото. Потом расстался со Стено, тот продолжил серию комедий с Тото, а Моничелли стал снимать комедии с самостоятельным сюжетом.

Член Итальянской коммунистической партии.

29 ноября 2010 года покончил с собой, выбросившись с балкона четвёртого этажа римской больницы Сан-Джованни, в которую он был помещён несколькими днями ранее с диагнозом «рак простаты».

Фильмография 

  — Сердце-обличитель
  — Мальчишки с улицы Паал
  — Летний дождь
  — Тото ищет квартиру
  — Собачья жизнь
  — Полицейские и воры
 1951 — Тото и короли Рима
  — Тото и женщины
  — Тото и Каролина
 1955 — Герой наших времён
  — Отцы и дети
  — Врач и знахарь
  — Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны
  — Большая война
  — Боккаччо-70
  — Товарищи
  — Казанова-70
  — Армия Бранкалеоне
  — Девушка с пистолетом, в советском прокате — Не промахнись, Асунта!  — Каприз по-итальянски (новелла «Детство»)
  — Бранкалеоне в крестовых походах
 1970 — Пары (новелла «Холодильник»)
 1973 — Хотим полковников
  — Народный роман
  — Мои друзья
  — Дорогой Микеле
  — Мелкий-мелкий буржуа
  — Новые чудовища
  — Путешествие с Анитой
  — Гостиничный номер
  — Маркиз дель Грилло
  — Мои друзья 2
  — Бертольдо, Бертольдино и… Какасенно
  — Две жизни Маттиа Паскаль
  — Мошенники как и мы / I Picari''
  — Странная болезнь
  — Дорогие проклятые
  — Facciamo paradiso
  — Грязное бельё
  — Письма из Палестины
  — Розы пустыни

Награды 
 1965 — Приз лучшему режиссёру Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне за работу над фильмом «Казанова-70»

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Серебряный медведь»
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую режиссуру
Лауреаты премии «Серебряная раковина» лучшему режиссёру
Самоубийцы, бросившиеся с высоты